Дятлов, Василий:

 Дятлов, Василий Николаевич (1923—1994) — полный кавалер ордена Славы.
 Дятлов, Василий Петрович (род. 1969) — белорусский футболист.
 Дятлов, Василий Семёнович (1910—1988) — Герой Советского Союза.